Ерас может означать:

 Ерас (бухта) — бухта.
 Ерас, Йосип (1891—1967) — югославский словенский политик.